Diese Liste enthält alle Spiele der sambischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 = Spiel auf neutralem Platz
 AM = Afrikameisterschaft
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der sambischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der sambischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

Spiele

Statistik

Gegner

Spielorte

Anlässe

Länderspielbilanzen

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der sambischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise

Quellen 
 soccerway.com: Sambia
 rsssf.com: Africa - Women's Championship
 rsssf.com: COSAFA Women Tournaments
 rsssf.com: African Games (Women)
 rsssf.com: Olympic Games - Women's Football Tournament
 rsssf.com: South Africa - Women - International Results

Sambia
!